

Bande dessinée
Calvin et Hobbes est une bande dessinée américaine écrite et illustrée par Bill Watterson.

Patronyme
Halliwell Hobbes (1877-1962) est un acteur britannique.
Thomas Hobbes (1588-1679) est un philosophe anglais.

Personnage
Miranda Hobbes est un personnage de la série Sex and the City interprété par Cynthia Nixon.